

Lokalizacje

Niemcy 
 Wollbach – dzielnica Kandern
 Wollbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld
 Wollbach – rzeka, dopływ Kander